Gustav von Bezold ist der Name folgender Personen:

* Gustav von Bezold (Ministerialbeamter) (1810–1885), deutscher Ministerialbeamter und Alpinist
 Gustav von Bezold (Richter) (1828–1892), deutscher Jurist und Richter
 Gustav von Bezold (Kunsthistoriker) (1848–1934), deutscher Kunsthistoriker und Architekt